Schillerhöhe ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Schillerhöhe (Gerlingen), Ortsteil von Gerlingen, Landkreis Ludwigsburg, Deutschland

 Schillerhöhe (Eisenerzer Alpen), 924 m, Berg bei Leoben im Murtal, Steiermark
 Schillerhöhe (Marbach am Neckar), Parkanlage in Marbach am Neckar, Deutschland
 König-Friedrich-August-Turm (Geringswalde) in Geringswalde, Deutschland
 Schillerhöhe (Biberach an der Riß), Aussichtspunkt in Biberach an der Riß, Deutschland
 Schillerhöhe (Aalen), Park mit Aussichtsturm am Limesmuseum in Aalen, Deutschland
 Schillerhöhe (Berlin-Wedding) in Berlin-Wedding, Berlin
 Schiller- und Kaiserhöhe, Schutzgebiet in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Friedrich-Schiller-Höhe